O caminho municipal 1157 (CM1157) é uma estrada que liga a   M 611  (Gouveia) a   M 614  (Ferradosa) no concelho de Alfândega da Fé.

Estradas municipais de Bragança (Portugal)